Errandonea ist der Name von

 Alfredo Errandonea, uruguayischer Schriftsteller
 Ander Errandonea (* 1997), spanischer Pelotaspieler, Sohn von Inaxio
 Inaxio Errandonea (* 1964), spanischer Pelotaspieler
 Ignacio Errandonea (1886–1970), spanischer Jesuit und Schriftsteller
 Jorge Errandonea (1938–1993), uruguayischer Maler und Zeichner		
 José María Errandonea (* 1940), spanischer Radrennfahrer
 Juan Errandonea (1917–1967)
 Manuel Cristóbal Errandonea (1905–1957), baskischer Exilpolitiker
 Teresa Errandonea (* 1994), spanische Hürdenläuferin